YVT steht für:
 Buffalo Narrows Airport (IATA-Code), Flughafen von Buffalo Narrows, Saskatchewan, Kanada

yvt steht für:
 Yavitero (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache in Venezuela

Abkürzung